Vörös hét, Chile, 1905
 Vörös hét, Argentina, 1909 
 Vörös hét, Olaszország, 1914
 Vörös hét, Hollandia, 1918
 Vörös hét, Franciaország, 1944
 Vörös hét, NDK, 1961-től kezdve